Antero Pertti Elias Niittymäki, finski hokejist, * 18. junij 1980, Turku, Finska.

Niittymäki je vso kariero v finski ligi branil za klub TPS Turku, s katerim je osvojil naslov finskega državnega prvaka v sezonah 1999/00 in 2000/01. Leta 1998 je bil kot skupno 168. izbran na NHL naboru s strani kluba Philadelphia Flyers. Skupno je v ligi NHL v sedmih sezonah, od tega petih pri klubu Philadelphia Flyers ter po eni pri Tampa Bay Lightning in San Jose Sharks, branil na 234 tekmah rednega dela in štirih v končnici. Kariero je končal po sezoni 2012/13 pri matičnem klubu TPS Turku v starosti dvaintrideset let zaradi težav s poškodbami.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo, in Svetovnem prvenstvu 2006, kjer je osvojil bronasto medaljo. Na olimpijskem turnirju leta 2006 je bil izbran za najkoristnejšega hokejista.

Leta 2018 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| TPS Turku
| Finska 3. ml. liga
| 95/96
|
|
| 32
| 0
| 2
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska 2. ml. liga
| 96/97
|
|
| 36
| 0
| 1
| 1
| 4
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 97/98
|
| 19
| 33
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.80
| .927
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.91
| .929
|-
| TPS Turku
| Finska 2. ml. liga
| 97/98
|
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1.00
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 98
|
| 1
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 98/99
|
| 0
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 98/99
|
| 35
| 35
| 0
| 1
| 1
| 2
| 1.72
| .924
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.32
| .905
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 99/00
|
| 32
| 49
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.15
| .930
|
| 8
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.72
| .944
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 99/00
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
| .962
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 00
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.45
| .895
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 00/01
|
| 21
| 54
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.48
| .907
|
| 0
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .939
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 01/02
|
| 27
| 56
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.84
| .937
|
| 4
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.23
| .926
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 02/03
|
| 40
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.58
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 03/04
|
| 49
|
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2.02
| .924
|
| 12
|
| 0
| 1
| 2
| 17
| 1.81
| .926
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 03/04
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
| .961
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 04/05
|
| 58
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.07
| .924
|
| 21
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.75
| .943
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 05/06
|
| 46
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.97
| .895
|
| 2
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.11
| .828
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.34
| .951
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.70
| .927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 06/07
|
| 52
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.38
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 07/08
|
| 28
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.91
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 08/09
|
| 32
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.76
| .912
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 09/10
|
| 49
|
| 
| 
| 
| 
| 2.87
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 10/11
|
| 24 	
|
| 
| 
| 
| 
| 2.72
| .896
|
| 2
|
|
|
|
|
| 0.66
| .967
|-
| Worcester Sharks
| AHL
| 11/12
|
| 5
|
| 
| 
| 
| 
| 3.01
| .890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 11/12
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 4.05
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 12/13
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 2.83
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Viri 

 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Worcester Sharks
Hokejisti Syracuse Crunch
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih